Влади́мир Королю́к:
 Королюк, Владимир Дорофеевич (1921—1981) — советский историк-славист, доктор исторических наук (1965).
 Королюк, Владимир Семёнович (1925—2020) — советский и украинский математик.